Nicholas Alberto Carle (Sydney, 23 de novembro de 1981) é um ex-futebolista profissional australian que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Representou a Seleção Australiana de Futebol, na Copa da Ásia de 2007.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Sydney
Futebolistas da Austrália
Futebolistas da Espérance Sportive Troyes Aube Champagne
Futebolistas do Newcastle United Jets Football Club
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Sydney Football Club
Futebolistas do Bristol City F.C.
Futebolistas do Crystal Palace F.C.
Futebolistas do Baniyas Sports & Culture Club
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007